Алберт Коста и Рафаел Надал су бранили титулу, али нису учествовали те године.

Јонас Бјеркман и Макс Мирни су у финалу победили Кристофа Рохуса и Оливјеа Рохуса са 2:6, 6:3, 10:8.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2006."

Отворено првенство Катара у тенису 2006.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови